Kommunar – città dell'Oblast' di Leningrado (Russia)
Kommunar – trattore d'artiglieria sovietico